Бальдивьесо — фамилия. Известные носители:
 Бальдивьесо, Маурисио
 Бальдивьесо, Хулио Сесар